Crébillon är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (1707–1777), fransk författare
 Prosper Jolyot Crébillon (1674–1762), fransk författare

Franska efternamn